Cet article présente une liste des films produits en Union soviétique en 1943.

1943

Voir aussi 

1943
1943 en Union soviétique